Woldering ist der Familienname folgender Personen:

Carla Woldering (1893–1983), deutsche Politikerin (CDU)
Irmgard Woldering (1919–1969), deutsche Kunsthistorikerin, Ägyptologin und Museumsleiterin
Marie-Luise Woldering (* 1934), deutsche Politikerin (CDU)